Estrada de Ferro Sorocabana
 Encrypting File System, sistema de arquivos

Desambiguação